«Bailly» puede referirse a:

Divisiones administrativas 	
 Bailly (Bahon), 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Bahon.
 Bailly (Oise), comuna francesa del departamento de Oise.
 Bailly (Yvelines), comuna francesa del departamento de Yvelines.
 Bailly-aux-Forges, comuna francesa del departamento de Alto Marne.
 Bailly-en-Rivière, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.
 Bailly-le-Franc, comuna francesa del departamento de Aube.
 Bailly-Romainvilliers, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 Chauffour-lès-Bailly, comuna francesa del departamento de Aube.
 Grandpuits-Bailly-Carrois, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 Marolles-lès-Bailly, comuna francesa del departamento de Aube.
 Saint-Ouen-sous-Bailly, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.
 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, comuna francesa del departamento de Somme.

Patronímicos 
 Bailly (apellido), apellido.

Otros 
 Bailly (cráter), cráter lunar.
 Bailly-Baillière, antigua editorial franco-española.
 Château Haut-Bailly, finca vitivinícola de Burdeos (Francia).